'''Palácio do Conde pode referir-se a um dos seguintes palácios:

Palácio do Conde (Kirkwall)
Palácio do Conde (Birsay)

Desambiguação